Дивного́рск — город в Красноярском крае России. Административный центр городского округа город Дивногорск.

География 
Город расположен на правом берегу реки Енисей, в 20 км к юго-западу от Красноярска (40 км по автодороге Р-257 «Енисей»), в 6 км от устья реки Маны в отрогах Восточного Саяна.

Часовой пояс

История 
Позднепалеолитическая стоянка, которая была обнаружена на западной окраине города, свидетельствует, что эта земля была заселена более десяти тысяч лет назад.

Находящееся ныне в городском подчинении село Овсянка было основано в 1671 году.

В 1888 году на месте современного Дивногорска иеромонахом Филаретом был основан Красноярский Знаменский общежитский мужской скит, строительство которого было начато 19 августа того года (закрыт в 1920 году). Со временем монастырь превратился в посёлок Скит. При монастыре действовали кирпичный, смологонный, свечной заводы, различные мастерские. Скит стал первой выше Красноярска пристанью для судов, пристававших к песчаной косе чуть ниже Филаретова ручья. Из построек монастыря сохранился лишь деревянный двухэтажный дом, перестроенный из старой церкви (ныне здесь находятся художественные мастерские). В начале 1920 закрытый скит превратили в детдом, в 1921 году преобразованный в детский трудовой городок № 2 для детей-сирот. В 1930-х годах в расформированном детском доме посёлка Скит разместился учебно-опытный лесхоз и подсобное хозяйство Красноярского лесотехнического техникума. В это время здесь проживало около десятка семей.

С февраля 1956 года с окончательным выбором Шумихинского створа для сооружения Красноярской ГЭС старый посёлок Скит превратился во временный посёлок гидростроителей, почти вплотную примыкавший к ГЭС. 12 марта 1957 года посёлок был переименован в Дивногорск. Название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу Енисея. Статус города был присвоен 1 февраля 1963 года. День города ранее праздновался в последнюю субботу июня и часто совпадал с празднованием Дня молодёжи. В настоящее время День города празднуется в День России - 12 июня.

Для подвоза материалов к месту строительства ГЭС в 1963 году была проложена железнодорожная ветка из Красноярска, а в 1970 году — построена железнодорожная станция, которая функционирует и сейчас.

В 1967 году состоялся пуск первых агрегатов Красноярской ГЭС. 18 декабря 1971 года был пущен последний, двенадцатый агрегат.

В 1973 году был пущен в эксплуатацию Дивногорский завод низковольтной аппаратуры — крупнейшее предприятие Дивногорска (ныне не существует в связи с завершением процедуры банкротства). В настоящий момент крупнейшими предприятиями города являются Красноярская ГЭС, завод железобетонных изделий, ЗАО «Техполимер».

В селе Овсянка родился и жил писатель Виктор Петрович Астафьев.

Город застраивался многоэтажными домами по принципу террас-ступеней, спускающихся с гор к реке.

В Дивногорске развивается направление туризма и отдыха для красноярцев и гостей Красноярского края, в частности горнолыжный спорт — функционирует горнолыжный центр «Филаретов ключ».

Население

Основные промышленные предприятия 

 ООО «ДиХлеб», производство разных сортов хлебобулочных изделий
 Красноярская ГЭС (входит в корпорацию En+ Group).
 Литейно-механический завод «СКАД», производство автомобильных дисков
 ЗАО «Техполимер», производство геомембраны
 ЗАО «КРИД-М», железобетонные изделия (РЗЖБИ)
 «Пионер», производство сэндвич-панелей и быстровозводимых сооружений
 Дивногорский завод рудничной автоматики
 Управление эксплуатации Красноярского судоподъёмника (перевозки судов через плотину Красноярской ГЭС)
 Дивногорский завод низковольтных автоматов, бывший сорок лет градообразующим предприятием Дивногорска, обанкротился в 2013 году

Транспорт

Городские автобусные маршруты 
В городе два регулярных автобусных маршрута:
 № 1. ДЗНВА — Гостиница (ч/з ул.Чкалова); часть рейсов выполняется до садов в районе бывшей городской свалки и стрельбища (сезонно).
 № 5. ДЗНВА — Гостиница (ч/з ул.Бочкина); часть рейсов выполняется до садов в районе бывшей городской свалки и стрельбища (сезонно).
Стоимость проезда - 27 рублей.

Пригородные автобусные маршруты 

Муниципальные пригородные маршруты (№ 101, 102, 104), а также междугородний маршрут № 109 обслуживаются АО «Краевое автотранспортное предприятие». Междугородние маршруты № 106 и 146 обслуживаются индивидуальными предпринимателями.

Пригородный маршрут № 108 является т. н. «школьным» маршрутом, однако им пользуются также жители посёлка Верхняя Бирюса, так как это один из немногих способов добраться из посёлка до города.
 № 101 Дивногорск (площадь Строителей) — Сады (66-й километр) (автобусный маршрут, сезонный).
 № 102 Дивногорск (ЗНВА) — Слизнево (автобусный маршрут).
 № 103 Дивногорск – п. Усть-Мана (школьный).
 № 104 Дивногорск — п. Манский (автобусный маршрут).
 № 106 Дивногорск (площадь Строителей) — Красноярск (Предмостная площадь) (маршрутное такси).
 № 108 Дивногорск — Верхняя Бирюса (автобусный маршрут).
 № 109 Дивногорск (площадь Строителей) — Красноярск (станция Енисей) (автобусный маршрут).
 № 146 Дивногорск (площадь Строителей) — Красноярск (Междугородный автовокзал) (маршрутное такси).

Междугородние автобусные маршруты 
 Через город проходят автобусные маршруты от Красноярска до Балахты, Приморска, Шира, Краснотуранска, Идринского, Абакана, Минусинска, Ермаковского, Саяногорска и других населённых пунктов юга Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, а также до курорта «Красноярское Загорье».

Место посадки на междугородние и пригородные автобусы находится на площади Строителей, однако большинство междугородних автобусов в случае отсутствия пассажиров, едущих из Дивногорска в указанные населённые пункты, или пассажиров, высаживающихся в Дивногорске, на площадь Строителей не заходят, а в случае необходимости делают остановку возле железнодорожного вокзала.

Пригородный железнодорожный транспорт 

По будням: 5 электропоездов до станции Красноярск-Пассажирский; 1 электропоезд до станции Зеледеево; 1 электропоезд до станции Красноярск-Северный., 1 

электропоезд до станции Минино

По выходным: 6 электропоездов до станции Красноярск-Пассажирский.

Время в пути до станции Красноярск-Пассажирский — 1 час, до станции Бугач — 1 час 22 минуты, до станции Красноярск-Северный — 1 час 52 минуты, до станции Минино - 1 час 38 минут.

Стоимость проезда — 28 рублей (проект «Городская электричка»)

Железнодорожный вокзал находится возле автомобильной дороги Р257(М54), по адресу: Студенческий проспект, 6.

Образование

Школы 
 Вечерняя школа № 1 (с 14.08.2019 переименована в центр технического обслуживания)
 Средняя школа № 2 имени Ю. А. Гагарина
 Средняя школа № 4
 Средняя школа № 5
 Средняя школа № 7 имени В. П. Астафьева (с. Овсянка)
 Средняя школа № 9
 Гимназия № 10 имени А. Е. Бочкина

Дополнительное образование 
 Спортивная школа города Дивногорска
 Дом детского творчества
 Детская школа искусств
 Детская художественная школа
 Детская эколого-биологическая станция

Средние специальные учебные заведения 
 Дивногорский медицинский техникум
 Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А. Е. Бочкина
 Дивногорский техникум лесных технологий
 Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва

Высшие учебные заведения, центры повышения квалификации 
 Филиал Современной гуманитарной академии (не работает)
 Красноярский краевой Центр повышения квалификации кадров культуры
 Институт повышения квалификации работников лесной отрасли

Культура 

 Дивногорские музеи (художественный и краеведческий)
 Музей строительства Красноярской ГЭС
 Театр творческого поиска и эксперимента "Мейерхольд"
 Городской Дворец культуры «Энергетик», в котором осуществляют свою деятельность большинство творческих коллективов города
 Центральная городская библиотека имени В.Н.Белкина.
 Детская библиотека имени А. Гайдара
 Библиотека-музей имени В. П. Астафьева
 Городская библиотека имени В. Г. Распутина
 Молодёжная библиотека (ЦГБ)
В 2016 году Дивногорск объявлен культурной столицей Красноярья.

В городе проживают (проживали) три члена Союза писателей России: поэты Владлен Белкин (скончался) и Любовь Карзникова, прозаик Степан Ратников.

Спорт 
 Стадион «Спутник»
 Крытая хоккейная коробка на ул. им. А.Е. Бочкина
 Спортивные клубы по месту жительства
 Дивногорская федерация киокусинкай каратэ-до
 Горнолыжный комплекс «Дивный», спорт-отель «Дивный»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс
 Фитнес-центр «Галактика»
 Бильярдный клуб
 Городская федерация шахмат
 Спортивные команды учебных заведений города и спортивные команды организаций города
 Лыжные трассы (по территории, прилегающей к Дивногорску; Дивногорск — п. Минино)
 Федерация вольной борьбы
 Федерация парусного спорта, яхт-клуб

Соревнования конькобежцев в рамках зимних Спартакиад народов СССР 1982 и 1986 годов проходили на стадионе «Спутник».

25 ноября 2013 года город Дивногорск встречал эстафету Олимпийского огня.

В городе работает училище олимпийского резерва, выпускниками которого являются
Светлана Болдыкова,
Николай Большаков,
Дмитрий Логинов,
Александр Кибалко,
Юрий Коханец,
Ольга Медведцева,
Ольга Ромасько,
Алёна Сидько и
Наталья Соколова.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Дивногорска
 Карта города Дивногорска
 Дивногорск в энциклопедии «Мой город»
 Памятник архитектуры Красноярского края — Церковь Знаменского общежитского Скита
 Сайт храма иконы Божией Матери «Знамение» (Абалацкая) в Дивногорске

Города Красноярского края
Города на Енисее
Города, основанные в XX веке
 
Населённые пункты краевого подчинения Красноярского края
Населённые пункты городского округа город Дивногорск